Турковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Турковщина — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Турковщина — деревня в Гдовском районе Псковской области.